Aimé Argand (1755-1803) is de Zwitserse uitvinder van de Argandse lamp.
 Argandse lamp is een speciaal type olielamp ontworpen door Aimé Argand.
 Jean-Robert Argand (1768-1822) een Zwitserse amateur wiskundige bekend vanwege zijn Arganddiagrammen.
 Arganddiagram is een meetkundige voorstelling voor complexe getallen bedacht door Jean-Robert Argand, zie complex vlak